Aerocycle steht für:
 De Lackner HZ-1 Aerocycle, US-amerikanisches senkrecht start- und landefähiges Luftfahrzeug
 Butler Ames Aerocycle, Flugzeugprototyp mit Flettner-Rotor
Aerocycle (Segelfahrrad), ein 1971 von George Patterson konstruiertes Segelfahrrad